Dénes Pungor (ur. 1 listopada 1987 w Szombathely) – węgierski skoczek narciarski, reprezentant Węgier i zawodnik klubu Latex Kőszeg SE. Jego młodszy brat István również jest skoczkiem narciarskim, a starszy brat Mate także uprawiał tę dyscyplinę sportu.

W 2007 zdobył tytuł mistrza Węgier w skokach narciarskich. W tym samym roku zdobył także dwukrotnie złoty medal letnich mistrzostw Węgier w skokach narciarskich, na skoczni K-30 w miejscowości Kőszeg i na skoczni K-55 w Mürzzuschlag. W 2009 dwukrotnie wygrał zawody letnich mistrzostw Węgier w skokach narciarskich rozgrywanych w Mürzzuschlag, na skoczniach K-30 i K-55.

Na arenie międzynarodowej po raz pierwszy wystąpił w 2004, gdy 3 i 4 stycznia w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Planicy dwukrotnie zajął ostatnie miejsca, odpowiednio 80. i 72. Łącznie wystartował w 18 konkursach Pucharu Kontynentalnego i Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, a jego najlepszym wynikiem było zajęcie 45. miejsca w letnim konkursie w Velenje 7 lipca 2007. Wystartował również w pięciu konkursach cyklu FIS Cup, gdzie jego najlepszym wynikiem było zajęcie 28. miejsca w konkursie rozgrywanym 30 czerwca 2006 w Bischofshofen. Dzięki temu rezultatowi po raz pierwszy i ostatni w karierze zdobył punkty w tego typu zawodach i, z dorobkiem 3 punktów, został sklasyfikowany na 207. pozycji w klasyfikacji generalnej FIS Cup w sezonie 2006/2007.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Dénes Pungor w serwisie fis-ski.com 
 Dénes Pungor w serwisie skokinarciarskie.pl 

Węgierscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Szombathely